Витхюи () — вьетнамский топоним:
 Витхюи — уезд в провинции Хаузянг.
 Витхюи — община в уезде Витхюи, провинция Хаузянг.